De Kronieken van Narnia, boeken door C.S. Lewis over het land Narnia
Narnia (fictieve wereld), de wereld waar bovenstaande verhalen zich afspelen
Narnia (Nederlandse musical), een productie uit 2006 onder regie van Rogier van de Weerd
Narnia (band), een Zweedse metalband
Narni, een oud Italiaans dorpje, vroeger ook wel Narnia genoemd
Narnia, een dorpje behorende tot de gemeente Naramata, gesitueerd tussen Penticton en Chute Lake, British Columbia, Zuid-West-Canada